De 2. Bundesliga 2000/01 was het 27ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ccffcc"
| 1 ||  SC Freiburg (A)
| 34
| 20
| 7
| 7
| 58|| 32
| +26
| 67
|-style="background: #ccffcc"
| 2
|  1. FC Köln (A)
| 34
| 18
| 11
| 5
| 63 || 45
| +18
| 65
|-style="background: #ccffcc"
| 3
|  Eintracht Frankfurt
| 34
| 17
| 11
| 6
| 59 || 33
| +26
| 62
|-
| 4
| 1. FSV Mainz 05
| 34
| 19
| 5
| 10
| 64 || 39
| +25
| 62
|-
| 5
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 15
| 12
| 7
| 55 || 35
| +20
| 57
|-
| 6
| Alemannia Aachen
| 34
| 14
| 9
| 11
| 57 || 48
| +9
| 51
|-
| 7
| Eintracht Trier (N)
| 34
| 14
| 6
| 14
| 53 || 46
| +7
| 48
|-
| 8
| MSV Duisburg
| 34
| 12
| 10
| 12
| 42 || 47
| −5
| 46
|-
| 9
| 1. FC Union Berlin
| 34
| 10
| 15
| 9
| 36 || 48
| −12
| 45
|-
| 10
| Wacker Burghausen (N)
| 34
| 10
| 14
| 10
| 48 || 41
| +7
| 44
|-
| 11
| VfB Lübeck (N)
| 34
| 13
| 5
| 16
| 51 || 50
| +1
| 44
|-
| 12
| LR Ahlen
| 34
| 11
| 7
| 16
| 48 || 60
| −12
| 40
|-
| 13
| Karlsruher SC
| 34
| 9
| 12
| 13
| 35 || 47
| −12
| 39
|-
| 14
| Rot-Weiß Oberhausen
| 34
| 10
| 7
| 17
| 38 || 48
| −10
| 37
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 15
|  Eintracht Braunschweig (N)
| 34
| 8
| 10
| 16
| 33 || 53
| −20
| 34
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 16
|  SSV Reutlingen 05 1 2
| 34
| 11
| 6
| 17
| 43 || 53
| −10
| 33
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17
|  FC St. Pauli (A)
| 34
| 7
| 10
| 17
| 48 || 67
| −19
| 31
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18
|  SV Waldhof Mannheim 2
| 34
| 6
| 7
| 21
| 32 || 71
| −39
| '25
|}
1 SSV Reutlingen kreeg zes strafpunten.
2 SSV Reutlingen en SV Waldhof Mannheim kregen geen licentie voor de Regionalliga en degradeerden naar de Oberliga.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2002/03 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

SC Freiburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van SC Freiburg, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Volker Finke de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2002/03
Bundesliga 2002/03

Duits competitievoetbal 2002/03
Seizoen 2002/03